Bonadonna ist der Familienname folgender Personen: 

 Costanza Bonadonna (* 1971), italienische Vulkanologin
 Gianni Bonadonna (1934–2015), italienischer Mediziner
 Telesforo Bonadonna (1901–1987), italienischer Agrarwissenschaftler, Veterinärmediziner und Reproduktionsbiologe